Poststraße oder Poststrasse steht für:
 Poststraße, eine Altstraße wie z. B.:
 ein Postkurs, der hauptsächlich von Postreitern und Postkutschen zur Beförderung von Postsendungen genutzt wurde
 Via Publica (von Brüssel über Frankfurt, Würzburg und Nürnberg nach Prag)
 Poststraße (Cuxhaven)
 Dresden-Teplitzer Poststraße
 Alte Freiberg-Teplitzer Poststraße
 Alte Poststraße, Außerortsstraße in Ruhland, siehe Liste der Straßen und Plätze in Ruhland
 Namensbestandteil der schweizerischen Bergpoststrassen

 Ensemble Poststraße, eine Straße in Bad Reichenhall
 Poststraße (Berlin), eine Straße in Berlin-Mitte
 Poststraße (Hamburg), eine Straße in Hamburg
 Poststraße (Wuppertal), eine Straße in Wuppertal

 eine Sortiermaschine für Briefpost
 eine Maschinengruppe für das automatische Falten, Kuvertieren (mit einem Briefumschlag versehen), Frankieren und Adressieren maschinell erstellter Schreiben

Siehe auch:

 An der Poststraße (Gemeinde im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt)
 Alte Poststraße (Graz)
 Die Große Poststraße, Indonesien
 Postweg